Kaltenmark steht für:
 Kaltenmark, ein zur Ortschaft Krosigk der Gemeinde Petersberg in Sachsen-Anhalt gehörender Weiler

Kaltenmark ist der Name folgender Personen:
 Joseph Kaltenmark (1808–1876), deutscher Zeichner und Maler 
 Max Kaltenmark (1910–2002), französischer Sinologe